Reduplikace (z lat. reduplicatio) je výraz, který podle oboru a použití znamená:

 reduplikace (lingvistika) – označuje případ tvoření slov, kdy se zdvojují hlásky (geminace), samohlásky, slabiky nebo celá slova, v některých jazycích se reduplikací vytváří plurál
 reduplikace (matematika) – reduplikace krychle je jeden ze tří nejslavnějších antických konstrukčních problémů
 reduplikace (genetika) – druhý cyklus replikace DNA, a to předtím, než došlo k jakémukoliv buněčnému dělení

Související články 
 Amplifikace
 Duplikace
 Duplikát
 Replikace

Slova a výrazy